Клаве́ль (Clavel):
 Клавель, Аурора (род. 1936) — мексиканская актриса.
 Клавель, Бернар (1923—2010) — французский писатель.
 Клавель, Пьер (1773—1843) — французский военный деятель, бригадный генерал, участник революционных и наполеоновских войн.